Wisconsin steht für:
 Wisconsin, US-Bundesstaat
 Wisconsin River, Fluss im US-Bundesstaat Wisconsin
 Landschaften in Antarktika:
 Wisconsin-Inseln, Inselgruppe im Archipel der Duroch-Inseln
 Wisconsin Range, Gebirgszug
 Wisconsin-Plateau, Hauptbestandteil des Wisconsin Range
 USS Wisconsin, der Name von zwei Schlachtschiffen der US Navy:
USS Wisconsin (BB-9), ein Schlachtschiff der Illinois-Klasse
USS Wisconsin (BB-64), ein Schlachtschiff der Iowa-Klasse
 Wisconsin Motor Manufacturing Company, ein US-amerikanischer Motorenhersteller
 Wisconsin Automobile Corporation, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Wisconsin Carriage Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Aermacchi Wisconsin, Motorrad

Siehe auch: